Fognano – frazione di Parma
Fognano – frazione di Brisighella in provincia di Ravenna
Fognano – frazione di Montale in provincia di Pistoia